Ernst Jacobi (1867-1946) – giurista tedesco 
 Ernst Jacobi (1933-2022) – attore tedesco